

Geografia
 Pietra de' Giorgi – comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia
 Rocca de' Giorgi – comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia

Persone
 Agostino Antonio Giorgi (1711-1797) – orientalista e bibliotecario italiano
 Alex Giorgi (1957) – ex sciatore alpino italiano
 Antonio Giorgi detto Baìno (1935) – ex fantino italiano
 Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi (1966) – attore italiano
 Bruno Giorgi (1940-2010) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Bruno Giorgi (1905-1993) – scultore brasiliano
 Camila Giorgi (1991) – tennista italiana
 Claudio Giorgi, nome d'arte di Claudio Giorgiutti (1944) – attore e regista italiano
 Daniele Giorgi (1985) – pallanuotista italiano
 Domenico Giorgi (1690-1747) – presbitero e letterato italiano
 Eleonora Anna Giorgi (1989) – atleta italiana, specialista nella marcia
 Eleonora Giorgi (1953) – attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica italiana
 Elio Giorgi (1931-2017) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Filippo Giorgi (1959) – climatologo italiano
 Fillide Giorgi Levasti (1883-1966) – pittrice italiana
 Francesco Giorgi (1970) – ex judoka italiano
 Giorgetto Giorgi (1939) – critico letterario e accademico italiano
 Giorgio Giorgi (1836-1915) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Giuliano Giorgi (1961-2013) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuseppe Giorgi (1950) – pittore italiano
 Giuseppe Giorgi, detto U capra (1961) – mafioso italiano
 Hugo Giorgi (1920) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Ignazio Giorgi (1675-1737) – scrittore e religioso croato
 Ignazio Giorgi (1849-1924) – bibliotecario, paleografo e diplomatista italiano
 Lamberto Giorgi (1949) – conduttore televisivo italiano
 Loris Giorgi (1924-1944) – partigiano italiano
 Luciano Giorgi (1940) – politico italiano
 Luigi Giorgi (1987) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luigi Giorgi (1848-1912) – orafo, incisore, medaglista e cesellatore italiano
 Luigi Giorgi (1913-1945) – militare italiano
 Maria Brizzi Giorgi (1775-1812) – compositrice, organista e pianista italiana
 Mario Giorgi (1956) – scrittore e regista italiano
 Nada Giorgi (1927-2012) – partigiana italiana
 Nicola Giorgi (1853-1909) – politico italiano
 Oreste Giorgi (1856-1924) – cardinale italiano
 Paolina Giorgi, pseudonimo di Francesca Chiodi (1883-1911) – cantante, attrice e imprenditrice italiana
 Rubina Giorgi (...) – filosofa, poetessa e scrittrice italiana
 Sara Giorgi (1986) – cestista italiana
 Teresa Belloc-Giorgi (1784-1855) – contralto italiano 
 Virginia Giorgi (1914–...) – ginnasta italiana
 Vittorio Giorgi – politico italiano

Altro
 Giorgi - forma georgiana del nome proprio di persona Giorgio
 Giorgi – importante famiglia nobile della Repubblica di Ragusa
 Giorgi – 'ndrina originaria di San Luca (RC)

Pagine correlate 
Giovanni Giorgi
De Giorgi